Boitron ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Boitron (Orne)
 Boitron (Seine-et-Marne)